BQL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Boulia (Queensland) (Australia)
 BQL – gruppo musicale pop sloveno